ILEC steht für:
 Incumbent Local Exchange Carrier, etablierter Ortsnetzbetreiber, bei der Marktöffnung bereits auf einem Markt etabliertes Telekommunikationsunternehmen, das Vermittlungsstellen für Ortsnetze betreibt
 International Lake Environment Committee
 International Legal English Certificate

Siehe auch:
 Ilek

Abkürzung